Эпсилон Андромеды (), 30 Андромеды (), HD 3546 — одиночная звезда класса жёлтый гигант в созвездии Андромеды. Видимая звёздная величина — приблизительно 4,37.

Считается, что Эпсилон Андромеды относится к группе звёзд RC (красное сгущение) в фазе горения гелия в ядре. Её орбита в Млечном Пути имеет большой эксцентриситет, что является причиной быстрого движения звезды по отношению к Солнцу и соседним звёздам.

Названия 
На китайском  () означает «Ноги» и относится к астеризму, состоящему из ε And, η And, 65 Psc, ζ And, δ And, π And, ν And, μ And, β And, σ Psc, τ Psc, 91 Psc, υ Psc, φ Psc, χ Psc и ψ¹ Psc. Следовательно, сама Эпсилон Андромеды известна как  (, ) — «четвёртая звезда в ногах».

Примечания

Ссылки 
 Изображение ε And в каталоге Aladin

Жёлтые гиганты
Звёзды G-класса